Одрино — название населённых пунктов в России:

 Одрино (Одрина) — село в Карачевском районе Брянской области.
 Одрино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.